Malé – comune italiano della provincia autonoma di Trento
 Malé – nome francese di Male, la capitale delle Maldive, o dell'isola omonima
 Malé – disco dal vivo degli Inti-Illimani Histórico